Coelho Neto – comune del Brasile
Coelho Neto – quartiere di Rio de Janeiro
Coelho Neto – scrittore brasiliano